Il singolare del Copa Telmex 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Juan Mónaco era il detentore del titolo ma ha perso al 1º turno contro Agustín Calleri.

David Nalbandian ha vinto in finale 3–6, 7–6(5), 6–4, contro José Acasuso.

Teste di serie

  David Nalbandian (campioni)
  Juan Mónaco (primo turno)
  Carlos Moyá (primo turno)
  Juan Ignacio Chela (semifinali)

 Nicolás Almagro (quarti,ritiro per un infortunio all'inguine)
 Igor' Andreev (quarti)
 Potito Starace (quarti)
 Filippo Volandri (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Copa Telmex 2008
ATP Tour 2008